Ludvig Munthe henviser til blandt andre:

 Ludvig Munthe (biskop) (1593–1649) – norsk-dansk biskop
 Ludvig Munthe (kunstner) (1841–1896) – norsk kunstmaler
 Ludvig Munthe (officer) (1849–1937) – svensk general
 Ludvig Munthe (teolog) (1920–2002) – norsk teolog